Bibliothèque publique et universitaire (BPU) peut faire référence à :
 Bibliothèque publique et universitaire de Genève, en Suisse - renommée en 2006 Bibliothèque de Genève ;
 Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, en Suisse.